La Coupe Intertoto 1969 aussi nommée Coupe Rappan ou Coupe internationale, est la troisième édition de la Coupe Intertoto. La compétition est disputée pendant l'été.

Compétition 
Les équipes sont réparties en neuf groupes de quatre équipes.

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 
Le SpVgg Greuther Fürth est déclaré vainqueur du groupe.

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1969-1970
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1969-1970
 Coupe des villes de foires 1969-1970

Liens externes 
 

Coupe Intertoto
Football en 1969
Football M4